Le Bachelor universitaire de technologie (BUT) en carrières sociales forme les étudiants à assister des responsables de .

Notes et références 

Social